Лиханова — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лиханова — деревня в Верхотурском районе Свердловской области.
 Лиханова — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.